Raca bezeichnet

 Raca (Bibel), Person aus der Bibel
 einen Ort in Osttimor, siehe Raca in Lore I
 Raça, Ort und Suco in Osttimor
 Rača, Stadtteil von Bratislava
 Rača (Bajina Bašta), Ort in Serbien
 Rača (Fluss), Fluss in Serbien

RACA steht als Abkürzung für
 Royal Automobile Club of Australia

Siehe auch:
 Racca
 Raka

Abkürzung